Die Toray Sillook Open 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 14. bis 20. September 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in der Präfektur Tokio